San Emiliano puede hacer referencia a:

Localidades 
 San Emiliano (León), municipio de la provincia de León (España).
 San Emiliano (Allande), parroquia del concejo de Allande en el Principado de Asturias (España).

Santos de la Iglesia católica 
San Emiliano de Cízico, 8 de agosto;
San Emiliano de Doróstoro, 18 de julio;
San Emiliano de la Cogolla, 12 de noviembre;
San Emiliano de Valence, 13 de septiembre;
San Emiliano de Vercelli, 17 de mayo;
San Emiliano, médico, 6 de diciembre.